

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Miedziana – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. zgorzeleckim, w gminie Sulików 
 Miedziana – wieś w woj. opolskim, w pow. opolskim, w gminie Tarnów Opolski

Inne 
 Miedziana – osiedle na warszawskiej Woli

Zobacz też 
 Miedziana Góra

Linki zewnętrzne